Landricourt (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Landricourt (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia